

Nom de famille 

 Mathilde Androuët (née en 1984), femme politique française ;
 Pierre Androuët (1915-2005), crémier, chroniqueur et auteur de plusieurs ouvrages gastronomiques.

Voir aussi 
 Famille Androuet du Cerceau